Ајрин има више значења:
 Ајрин (Јужна Дакота)
 Ајрин (Мисури)